Antoni Borowski (generał) (1803–1858)
 Antoni Borowski (polityk) (1936-)